USS Belleau Wood — кораблі ВМС США.

 USS Belleau Wood (CVL-24) — легкий авіаносець США типу «Індепенденс». На службі протягом 1942-1947 років. У 1953 році переданий Франції, де отримав назву «Буа Белло» (). Брав участь у війні в Індокитаї. У 1960 році повернутий США і розібраний на метал у 1962 році.
 USS Belleau Wood (LHA-3) —  універсальний десантний корабель типу «Тарава». На службі протягом 1978-2005 років.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни